David Guiraud est un nom notamment porté par :
 David Guiraud (1955-), journaliste français ;
 David Guiraud (1992-), homme politique français.